Сьеса ():

 Сьеса — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия.
 Сьеса — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мурсия.

См. также 
 Сьеса де Леон, Педро — испанский священник и солдат, гуманист, историк, географ.